Artem Butskyy, né le  à Poltava, dans la République socialiste soviétique d'Ukraine, est un joueur ukrainien de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.

Biographie

Palmarès 
 Most Improved Player of the Year 2005
 Coupe d'Ukraine 2013

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1981
Naissance à Poltava
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur international ukrainien de basket-ball
Joueur du BK Tcherkassy Mavpy
Joueur du BC Odessa
Joueur du BK Kiev
Joueur du BC Ferro-ZNTU
Joueur du BK Boudivelnyk
Joueur du MBC Mykolaïv